Loa kan avse:

Loa eller loa 
 Loa (pjäs) – en prolog, som framfördes för att rekommendera en pjäs, en auktion eller dramatisk scen
 Loa (flod) – en flod i Chile
 Loa, Utah – en stad i Utah i USA
 loa (mytologi) – andar med en motsvarighet i ett katolskt helgon inom religionen Voodoo 
 Loa (namn) – ett namn med isländskt ursprung
 Loa Falkman (1947–), en svensk operasångare (baryton), skådespelare och artist
 Loa (djur) – ett släkte rundmaskar
 Loa loa – en trådliknande rundmask

LOA eller LoA 
 LOA – en svensk lag som reglerar anställningen för de flesta som arbetar för staten, och även i vissa avseenden även för de som arbetar för svenska kommuner, se Lagen om offentlig anställning
 LOA (byggarea) – bruksarea för utrymmen
 LOA – (engelska: length over all), en båts eller ett fartygs totala längd, se Längd över allt
 LoA, Level of Assurance – Tillitsnivå, en grad av säkerhet och tillförlitlighet

Geografi

Burkina Faso 

 Loa (ort), Centre-Nord, Province du Bam,

Indonesien 

 Desa Loa (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Loa (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Timur),

USA 

 Loa, Utah, countyhuvudort, Wayne County, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar